Davis Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Davis Mill (Georgia)
 Davis Mill (New Jersey)
 Davis Mill (Virginia)

Davis Mill ist der Name folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Davis Mill (Kalifornien), NRHP-Nr. 10000157
 Davis Mill (Ohio), NRHP-Nr. 80003028

Siehe auch:
 Davis Mills